Baby Rosalina is een personage uit de Mario-serie. Zij is de jongere versie van Rosalina.

Personage 
Baby Rosalina werd voor het eerst geïntroduceerd als een ontsluitbaar personage in het spel Mario Kart 8 voor de Wii U. Ze is ook aanwezig in Mario Kart 8 Deluxe voor de Switch. Ze valt onder de categorie van lichtgewicht racers en heeft dezelfde eigenschappen als de andere baby-personages.

Overige spellen 
Baby Rosalina verschijnt ook in andere spellen zoals Mario Kart Tour als onderdeel van een update die op 8 oktober 2019 verscheen. Ze is ook aanwezig in het spel Super Smash Bros. Ultimate als onderdeel van de grafische ontwerpen van de biddybuggy.

Personage uit Mario-spel